Andreaskrankheit ist eine veraltete Bezeichnung für:
Arthritis
Gicht